

Onomastica 
 Hugues – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Ugo

Persone 
 Angelo Hugues (1966) – calciatore francese
 François Hugues (1896-1965) – calciatore francese
 Luigi Hugues (1836-1913) – geografo e musicista italiano
 Pierre-François Hugues d'Hancarville (1719-1805) – scrittore, storico dell'arte e avventuriero francese
 Victor Hugues (1762-1826) – politico francese